La Prva liga è la massima serie del campionato montenegrino di pallavolo maschile: al torneo partecipano dieci squadre di club montenegrine e la squadra vincitrice si fregia del titolo di campione di Montenegro.

Albo d'oro

Palmarès

Collegamenti esterni